

Вінтроп — місто, штат Арканзас
 Вінтроп — місто, штат Айова
 Вінтроп — місто, штат Мен
 Вінтроп — місто, штат Массачусетс
 Вінтроп — місто, штат Міннесота
 Вінтроп — місто, штат Вашингтон
 Вінтроп — переписна місцевість, штат Мен
 Вінтроп — переписна місцевість, штат Нью-Йорк